Bystrá est un toponyme qui peut désigner :

Bystrá, une commune du district de Brezno, dans la région de Banská Bystrica ;
 Bystrá, une commune du district de Stropkov, dans la région de Prešov ;
 Bystrá, une montagne des Tatras occidentales.

Bystrá, une dommune du district de Pelhřimov, dans la région de Vysočina.

Voir aussi 
 Bystra